Hunsingo (streek), een streek in Groningen
VV Hunsingo, een voetbalvereniging
Hunsingo (waterschap), een voormalig waterschap
Hunsingo (molen), een molen in Onderdendam
De Molenstichting Hunsingo en Omstreken